Rokitka – potok, dopływ Olszanicy
 Rokitka – rzeka, dopływ Noteci